Чемпионат мира по международным шашкам 1991 года прошёл в сентябре в Минске, СССР по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменок из 5 стран. Чемпионкой мира стала представительница Латвии Зоя Голубева. Второе-третье место заняли Карен Ван Лит из Нидерландов и Нина Янковская (СССР).

Итоговая таблица 

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1991
1991 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Минске
Сентябрь 1991 года
Спорт в Белоруссии в 1991 году
Чемпионаты мира в Белоруссии
Соревнования по шашкам в Белоруссии
Чемпионаты мира в СССР